Парина может означать:
 Парина — река в Италии.
 Парина — женская фамилия .

См. также 
 Парин